Darfur (regio), een regio in Soedan, Afrika
 Conflict in Darfur (2004-2011)
 Darfur (2009), een film van Uwe Boll
 Darfur (ER), een aflevering van ER
 Darfur (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota